Hands může být:

 příjmení
 Terry Hands (1941–2020) – britský divadelní režisér
 Marina Handsová (* 1975) – francouzská herečka
 jiný význam
 Hands (album, Bumblefoot) – album kytaristy Bumblefoota z roku 1998
 Hands (album, Little Boots) – album zpěvačky Little Boots z roku 2009
 Hands (album, Dave Holland) – album kontrabasisty Dave Hollanda z roku 2010